Стуршен — озеро у ландскапі Ємланд.
 Стуршен — озеро у ландскапі Єстрікланд.